Seckach (gemeente), een gemeente in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg
 Seckach (rivier), een rivier in Baden-Württemberg